Batalha de Custoza pode se referir a:
 Batalha de Custoza (1848)
 Batalha de Custoza (1866)

Desambiguações de guerras e batalhas